Pau Brasil kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pau Brasil (ort), Bahia, 
 Pau Brasil (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar